Junglas ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Junglas (* 1938), deutscher Maler, Grafiker und Fotograf
 Jakob Junglas (1882–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus (siehe Meinerzhagener antifaschistische Widerstandsgruppe)
 Johann Junglas (1898–1963), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Manuel Junglas (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Junglas (* 1955), deutscher Journalist und TV-Produzent

Junglas ist eine Bezeichnung für:

 Comandos Jungla, kolumbianische Spezialeinheit